Аниций:

 
 Аниций Гермогениан Олибрий — консул Римской империи 395 года при императоре Гонории.
 Аниций Манлий Торкват Северин Боэций (ок. 480—524/526) — римский государственный деятель, философ-неоплатоник, теоретик музыки, христианский теолог.
 Аниций Паулин — римский политический деятель конца IV века.